Malha, tecido têxtil
Ou ainda:
Malha (geoestatística) ou grid
Malha (tipografia) ou grid, em design tipográfico
Malha fina, processos de análise de Declarações Federais
Jogo da malha
Malha viária
Malha (arte)
Malha (construção)
Malha (electrónica)
Malha (geometria)
Malha (Jerusalém), bairro situado na parte sudoeste da cidade

Desambiguação